Дэбэн — название населённых пунктов:

Россия 
 Дэбэн — село в Бичурском районе Бурятии.
 Дэбэн — улус в Селенгинском районе Бурятии.